Fenil steht für:
 den okzitanischen Namen der Gemeinde Campiglione-Fenile in der Provinz Turin, Italien
 eine Ortschaft in der Gemeinde Corsier-sur-Vevey im Kanton Waadt, Schweiz